ima više značenja.

 Tantal nitrid, jedinjenje
 NTA Inc, preduzeće